proton (deeltje), een subatomair deeltje (p of p+)

Vernoemd
 Proton (raket), een type onbemande Russische draagraket
 Proton (automerk), een Maleisische autofabrikant
 Proton (chipkaart), een Belgische, elektronische portemonnee in de vorm van een chipkaart
 U.S.S. Proton, de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging
 Proton (software), een compatibiliteitslaag tbv. Microsoft Windowsgames
 Proton Mail, een end-to-end versleutelde e-maildienst